Торлейф Шельдеруп-Эббе () ( Осло —  Осло) — норвежский зоолог и сравнительный психолог. Торлейф Шельдеруп-Эббе описал иерархию кур в своей докторской диссертации 1921 году. Работа в его диссертации частично базировалась на наблюдениях собственных кур, которые он записывал с 10 дневного возраста.

С изучением иерархии доминирования у кур и других птиц, он пришел к выводу, что у этих птиц был создан порядок, в котором отдельным особям разрешалось добраться до еды, тогда как другим доводилось ждать своей очереди.

Личная жизнь 
Он был сыном скульпторов Акселя Эббе Эмиль (1868—1941) и Менгу Скелдеруп (1871—1945). Был женат, имел сына, который стал музыковедом, композитором, музыкальным критиком и биографом.

Публикации 
 Hønsenes stemme. Bidrag til hønsenes psykologi, in: Naturen: populærvitenskapeling tidsskrift 37, 1913, 262—276
 Kometen: mytisk roman, Kristiania 1917
 Beiträge zur Biologie und Sozial- und Individualpsychologie bei Gallus domesticus, Greifswald 1921
 Gallus domesticus in seinem täglichen Leben, Dissertation Universität Greifswald, 12. Mai 1921
 Beiträge zur Sozialpsychologie des Haushuhns, in: Zeitschrift für Psychologie 88, 1922, 225—252
 Soziale Verhältnisse bei Vögeln, in: Zeitschrift für Psychologie 90, 1922, 106—107
 Aufmerksamkeit bei Mücken und Fliegen, in: Zeitschrift für Psychologie 93, 1923, 281—282
 Digte, Kristiania 1923
 Der Graupapagei in der Gefangenschaft, in: Psychologische Forschung 3, 1923, 9-11
 Das Leben der Wildente in der Zeit der Paarung, in: Psychologische Forschung 3, 1923, 12-17
 Tanker og aforismer, Kristiania 1923
 Weitere Beiträge zur Sozialpsychologie des Haushuhns, in: Zeitschrift für Psychologie 92, 1923, 60-87
 Les Despotisme chez les oiseaux, in: Bulletin de l’Institut Général Psychologique 24, 1924, 1-74
 Fortgesetzte biologische Beobachtungen bei Gallus domesticus, in: Psychologische Forschung 5, 1924, 343—355
 Kurzgefaßte norwegische Grammatik, Teil 1: Lautlehre, Berlin 1924
 Poppelnatten: digte, Kristiania 1924
 Zur Sozialpsychologie der Vögel, in: Zeitschrift für Psychologie 95, 1924, 36-84
 Det nye eventyr: digte, Oslo 1925
 Soziale Verhältnisse bei Säugetieren, in: Zeitschrift für Psychologie 97, 1925, 145
 Zur Theorie der Mengenlehre, in: Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik 5, 1925/1926, 325—328
 Blaat og rødt: digte, Oslo 1926
 Der Kontrast auf dem Gebiete des Licht- und Farbensinnes, in: Neue Psychologische Studien 2, 1926, 61-126
 Sociale tilstande hos utvalgte inferiore vesner, in: Arkiv för psykologi och pedagogik 5, 1926, 105—220
 Organismen und Anorganismen, in: Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik 6, 1927, 294—296
 Fra billenes verden, Oslo 1928
 Overhöihetsformer i den menneskelige sociologi, in: Arkiv för Psykologi och Pedagogik 8, 1929, 53-100
 Zur Psychologie der Zahleneindrücke, in: Kwartalnik Psychologiczny 1, 1930, 365—380
 Psychologische Beobachtungen an Vögeln, in: Zeitschrift für Angewandte Psychologie 35, 1930, 362—366
 Die Despotie im sozialen Leben der Vögel, in: Richard Thurnwald (Hrsg.), Forschungen zur Völkerpsychologie und Soziologie 10, 1931, 77-137
 Farben-, Helligkeits-, und Sättigungskontraste bei mitteleuropäischen Käfern, in: Archiv für die Gesamte Psychologie 78, 1931, 571—573
 Liljene på marken, Oslo 1931
 Soziale Eigentümlichkeiten bei Hühnern, in: Kwartalnik Psychologiczny 2, 1931, 206—212
 Instinkte und Reaktionen bei Pfauen und Truthühnern, in: Kwartalnik Psychologiczny 3, 1932, 204—207
 Social behavior of birds, in: Carl Murchison (ed.), A Handbook of Social Psychology, Worcester 1935, 947—972
 Über die Lebensfähigkeit alter Samen, Oslo 1936
 Sanger og strofer, Oslo 1949
 Hva verden sier: en lyrisk, satirisk og virkelighetstro diktsyklus, Oslo 1953
 Liv, reaksjoner og sociologi hos en flerhet insekter, Oslo 1953
 Glansen og det skjulte: lyrikk, humor og satire, Oslo 1955
 Høider og dybder: lyrikk, humor og satire, Oslo 1957
 Life, reactions, and sociology in a number of insects, in: Journal of Social Psychology 46, 1957, 287—292
 Sozialpsychologische Analogien bei Menschen und Tier, in: Deutsche Gesellschaft für Psychologie, Bericht über den 22. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Heidbelberg 1959, Göttingen 1960, 237—249
 Sol og skygge: aforismer og tanker, Oslo 1965
 Av livets saga: tanker, vers og shortstories, Oslo 1966—1969
 Noen nyere undersøkelser om estetikk, særlig m.h.t. diktning og folklore, Oslo 1967

Примечания

References 
 Charles W. Leland, Thorleif Schjelderup-Ebbe: Sanger og strofer (Book Review), in: Scandinavian Studies 23, 1951, 208—213
 Charles W. Leland, Thorleif Schjelderup-Ebbe’s «Hva verden sier» (Book Review), in: Scandinavian Studies 27, 1955, 206—212
 John Price, A Remembrance of Thorleif Schjelderup-Ebbe, in: Human Ethology Bulletin 1995, 10(1), 1-6 PDF(contains an interview with Th. Schjelderup-Ebbe’s son, musicologist Dag Schjelderup-Ebbe)
 Wilhelm Preus Sommerfeldt, Professor dr. Thorleif Schjelderup-Ebbes forfatterskap 1910—1956, Oslo 1957
 https://web.archive.org/web/20120118184259/http://media.anthro.univie.ac.at/ISHE/index.php/bulletin/bulletin-contents [online edition of the Human Ethology Bulletin]

Зоологи Норвегии